Označení Třeboňsko se může vztahovat k následujícím územím:
 Chráněná krajinná oblast Třeboňsko – velkoplošné chráněné území o rozloze 700 km²
 Turistická oblast Třeboňsko – turistická oblast o rozloze téměř 800 km² sdružující 44 členských obcí
 Třeboňská pánev – oblast geomorfologického celku o rozloze 1360 km²
 politický okres Třeboň – historická správní jednotka fungující do roku 1949 (nejprve jako okresní hejtmanství, po roce 1918 jako politické a následně správní okresy)
 soudní okres Třeboň – historická správní jednotka fungující do roku 1949
 okres Třeboň – historická správní jednotka fungující do roku 1960 (vzniklá sjednocením správního a soudního okresu Třeboň v roce 1949)